Макс Мирний і Михайло Южний були чинними чемпіонами, але вони не захистили свій титул. Мирний того року не брав участі, а Южний гра у парі з Маратом Сафіним і вони вибули в 1-му колі.

У фіналі Фабріс Санторо і Ненад Зимонич пермогли Франтішека Чермака і Ярослава Левинського з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2006 Men's Doubles Draw 

2006
Кубок Кремля